Гелгуд — польская фамилия. Известные носители:
 Гелгуды — литовский дворянский род герба Дзялоша.
 Гелгуд, Антоний (1792—1831) — польский генерал, участник восстания 1830 года.
 Гелгуд, Михал — государственный деятель Великого княжества Литовского.